Osiedle Partyzantów (Siedlce)
 Osiedle Partyzantów (Zamość)